Krivtsov es un apellido que puede hacer referencia a:

  Dmytro Krivtsov, ciclista del equipo Lampre-ISD;
  Yuriy Krivtsov, ciclista del equipo Ag2r La Mondiale.